Stoke – wieś w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w dystrykcie Basingstoke and Deane
 Stoke – wieś w Anglii, w hrabstwie Cheshire, w Cheshire East
 Stoke – civil parish w Anglii, w hrabstwie Cheshire, w Cheshire West and Chester
 Stoke – wieś w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w dystrykcie Havant
 Stoke – wieś w Anglii, w hrabstwie Kent
 Stoke – dzielnica miasta Plymouth, w Anglii, w Devon
 Stoke – wieś w Anglii, w hrabstwie Devon, w South Hams
 Stoke – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Stoke (Torridge) – wieś w Anglii, w hrabstwie Devon
 Stoke – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands
 Stoke – civil parish w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Stoke-by-Clare – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Stoke-by-Nayland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Stoke-on-Trent – miasto w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Stoke-upon-Trent – miasto w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, wchodzące obecnie w skład miasta Stoke-on-Trent
 Stoke on Tern – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Shropshire (dystrykt)
 Stoke Abbott – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Stoke Albany – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire 
 Stoke Aldermoor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Coventry
 Stoke Ash – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Stoke Bardolph – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Stoke Bishop – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol 
 Stoke Bliss – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire 
 Stoke Bruerne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire  
 Stoke Canon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon 
 Stoke Charity – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire 
 Stoke Climsland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia 
 Stoke Common – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire 
 Stoke Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire 
 Stoke d'Abernon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Stoke Doyle – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire 
 Stoke Dry – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Rutland 
 Stoke Edith – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire 
 Stoke End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire 
 Stoke Farthing – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w Wiltshire (dystrykt)
 Stoke Ferry – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk 
 Stoke Fleming – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Stoke Gabriel – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon 
 Stoke Gifford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire 
 Stoke Golding – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire 
 Stoke Goldington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire 
 Stoke Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire 
 Stoke Hammond – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Stoke Heath 
 Stoke Hill 
 Stoke Holy Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk 
 Stoke Lacy – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire 
 Stoke Lane – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Stoke Lyne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire 
 Stoke Mandeville – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire 
 Stoke Newington – dystrykt Londynu, leżąca w gminie London Borough of Hackney (Anglia)
 Stoke Orchard – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire 
 Stoke Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk 
 Stoke Poges – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire 
 Stoke Pound – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Stoke Prior 
 Stoke Rivers – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon 
 Stoke Rochford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire 
 Stoke Row – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire 
 Stoke St Gregory – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset 
 Stoke St Mary – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset 
 Stoke St Michael – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Stoke St. Milborough – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire 
 Stoke Sub Hamdon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset 
 Stoke Talmage – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire 
 Stoke Trister – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset 
 Stoke Wake – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset 
 Stoke Water – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset 
 Stoke Wharf – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire   
 Stokeford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset 
 Stokegorse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Shropshire (dystrykt)
 Stokeham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire 
 Stokeinteignhead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon 
 Stokenchurch – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Stokenham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon 
 Stokesay – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire 
 Stokesby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk 
 Stokesley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire